La semiografia è un tipo di scrittura costituita da segni abbreviati e convenzionali.

 Semiografia musicale
 Stenografia